Булгак — фамилия

Известные носители:
 Булгак, Владимир Борисович (род. 1941) — российский государственный деятель.
 Булгак, Иосафат (Булгаков; 1756—1838) — митрополит греко-униатских церквей в Российской империи.
 Булгак, Эдмунд (1835—?) — русский врач, доктор медицины, автор ряда научных трудов.
 Булгак, Ян (; 1876—1950) — польский фотохудожник.
 См. также 
 Булгаков
 Примечания